Carrarese Calcio 1908 – società calcistica italiana di Carrara
 Dialetto carrarese – dialetto parlato nella città di Carrara e nelle aree limitrofe